El Campeonato Mundial de Sóftbol Femenino de 2012 corresponde a la XIII edición del Campeonato Mundial de Sóftbol Femenino. Es disputado en la ciudad canadiense de Whitehorse (provincia del Yukon) entre el 13 y el 22 de julio de 2012, en el Pepsi Softbol Center de esa ciudad.

Japón obtiene su segundo campeonato (el primero desde 1970) al vencer en la final a Estados Unidos en un juego que duró diez innings. Australia obtendría el tercer lugar.

Equipos participantes

Sede 
El Pepsi Softball Center se encuentra a diez minutos en auto del centro de Whitehorse. Cuenta con dos campos de softbol, tres campos de entrenamiento, con capacidad para 3000 personas; además de palcos de prensa, pizarras electrónicas, cajones de práctica de bateo y servicios de comedor, sanitarios y primeros auxilios.

Arbitraje 
El cuerpo arbitral está conformado por diez árbitros masculinos y 10 femeninos. Al menos siete de ellos tienen experiencias mundialistas y olímpicas. Ellos son:

 Javier Penarroya (Argentina)
 Debbie Grove (Argentina)
 Diane Waller (Argentina)
 Noreen Atkinson (Canadá)
 Joyce Bellini (Canadá)
 Susan Strafford (Canadá)
 Lisha Xing (China)
 Yu Sung Lin (China Taipéi)
 Roberto Sánchez (República Dominicana)
 Gianluca Magnani (Italia)
 Haruhi Goto (Japón)
 Rob Veldkamp (Holanda)
 Nicola Ogier (Nueva Zelanda)
 Jose Chaparro (Puerto Rico)
 Ashley Mmakola (Sudáfrica)
 Juan Maestre (España)
 Cindi Brunot (Estados Unidos)
 Doris MMartínez (Estados Unidos)
 Bobby Sheldon (Estados Unidos)
 Armando Rodríguez (Venezuela)

Resultados

Grupo A

Grupo B

Segunda ronda 
Para esta ronda clasifican los cuatro mejores de cada grupo y se jugarán de la siguiente manera: 
A1 vs B2 y A2 vs B1 (ganadores clasifican a la semifinal)
A3 vs B4 y A4 vs B3 (ganadores se enfrentan a los perdedores de la otra llave. Perdedores quedan eliminados)
Luego se jugará una jornada de eliminación entre los ganadores de los enfrentamientos 1 y 2 con los perdedores de los enfrentamientos 3 y 4. Los ganadores de esta ronda clasifican a la semifinal.

Cuartos de final 

China Taipei y Puerto Rico eliminados.

Repechaje 

Holanda y China eliminadas.

Ronda final

Semifinal

Partido por el tercer puesto

Final

Estadísticas 
Bateo

Pitcheo

Más información aquí

Referencias 

Campeonato Mundial de Sóftbol Femenino
Sóftbol en 2012